Знак креста ()

  — пьеса Вильсона Барретта.
  — американский немой фильм 1914 года, экранизация пьесы.
 Знак креста — американский фильм 1932 года, экранизация пьесы.